Блок може бити:
 Александар Блок, руски пјесник
 Блок (удружење), удружење држава, странака
 Блок (свеска), свеска, биљежница
 Блок (корице), за цртање и скицирање
 Блок (жељезница), уређај и зграда за аутоматско отварање и затварање пруге
 Блок (рачун), потврда о уплаћеној суми
 Блок (спорт), начин одбране у спорту
 Блок (мотор), средишњи дио мотора у коме се налази цилиндар